

Волковське — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область

Волковське — село, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Волковське — село, Таруський район, Калузька область

Див. також 
 Вовківське

ru:Волковское